Мастърс Ирландия () е професионално състезание по снукър. За първи път турнирът се провежда през 1978 г., когато победител става Джон Спенсър. Част от световната ранкинг система Мастърс Ирландия става едва през сезон 2002/2003. През 2001 г. състезанието се сдобива с нов спонсор – правителството на Ирландия, което довежда до популяризирането му, преместването му в Сагарт в Южен Дъблин, както и до по-късното му включване в турнирите за световната ранглиста.

През 1998 г. Кен Дохърти изявява претенции за титлата, въпреки че във финала губи от Рони О'Съливан с 9 на 3 фрейма. В крайна сметка наградата е връчена на Кен Дохърти, тъй като Рони О'Съливън се проваля на тест за наркотици след състезанието.

През декември 2005 г. организацията, занимааща се със световните състезания по снукър – Световен снукър обявява, че състезанието няма да се провежда през сезон 2005/2006, тъй като не са успели да подготвят условията за неговото провеждане.

Човекът, който най-много пъти става победител в Мастърс Ирландия е Стив Дейвис. Той печели състезанието осем пъти.

Победители 

Състезания по снукър
Снукър в Република Ирландия